Göteborg Berserkers – squadra svedese di football australiano
Stockholm Berserkers – squadra svedese di rugby

Pagine correlate 
 Berserker (disambigua)